Николас Спек (, род. 3 апреля 1973) — австралийский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Австралии среди юниоров 1990 г.

Серебряный призер чемпионата Австралии 2001 / 2002 гг. (разделил 1—2 места с Д. Йохансеном и проиграл ему дополнительный матч со счетом 0 : 4).

В составе сборной Австралии участник двух шахматных олимпиад (2002 и 2006 гг.).

Представлял Австралию на юниорских чемпионатах мира и региона.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Н. Спека в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Спека на сайте 365Chess

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад